Mistrzostwa Unii Europejskiej w boksie są to doroczne zawody w boksie amatorskim w Europie.  Organizuje je European Boxing Confederation (EUBC). Pierwsza edycja odbyła się w 2003 roku. W 2009 roku zawieszono zawody, by w 2014 je reaktywować. Obecnie nie są rozgrywane w systemie corocznym. Zawody kobiet odbyły się po raz pierwszy w 2006 roku, natomiast ostatnia rywalizacja miała miejsce w 2017 roku.

Mężczyźni

Edycje

Tabela medalowa

Kobiety

Edycje

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki mistrzostw Unii Europejskiej mężczyzn
 Wyniki mistrzostw Unii Europejskiej kobiet

Mistrzostwa Unii Europejskiej w boksie